Leiocassis är ett släkte av fiskar. Leiocassis ingår i familjen Bagridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malartade fiskar
Leiocassis